Gijsbrecht oder Gysbrecht ist der Name folgender Personen:

 Gijsbrecht van Brederode (1416–1475), Bischof von Utrecht
 Gysbrecht Leytens (* 1586; † 1643 oder 1656), flämischer Maler

Siehe auch:
 Meister des Gijsbrecht van Brederode, mittelalterlicher Buchmaler aus dem Utrecht des 15. Jahrhunderts

Cornelis Gijsbrechts (*vor 1657; † nach 1675), niederländischer Maler